Михаи́л Семёнович Све́тин (имя при рождении — Миша Соломонович Гольцман; ) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист Российской Федерации (1996).

Биография 
Михаил Семёнович Светин (при рождении — Миша Соломонович Гольцман) родился 11 декабря 1930 года (в некоторых данных — 1929 год) в Киеве. Его отец, Соломон Михайлович Гольцман (по другим данным — Соломон Исаакович Гольцман), был чернорабочим на Киевской кинофабрике, а мать, Анна Петровна, была домохозяйкой, позднее работала воспитательницей детдома, семья проживала на Бессарабке, в доме № 3 по Бассейной улице. Бабушка и дедушка мальчика до революции владели бакалейным магазином в Крыжополе и считались весьма состоятельными людьми.

Из Киева семья эвакуировалась незадолго до прихода немцев (вслед за лечащимся в санатории в Алупке от туберкулёза Мишей уехали мать с братом Лёней). Семья воссоединилась в Ташкенте. В Киев они вернулись уже после войны.

Михаил служил в военном оркестре и батальоне самоходных артиллерийских установок (САУ) в Умани, а после демобилизации продолжил учёбу на третьем курсе Киевского музыкального училища.

В 1955 году он окончил Киевское музыкальное училище по классу гобоя. После окончания училища некоторое время преподавал музыку в средней школе, сделал две безуспешные попытки поступить в ГИТИС и Театральный институт имени Бориса Щукина. В качестве актёра служил в театрах Камышина, Кемерова, Петропавловска, Иркутска, Пензы, Петрозаводска. Некоторое время проработал в Театре Аркадия Райкина.

В интервью Светин рассказывал, что свою настоящую фамилию ему пришлось сменить в процессе трудовой деятельности в кино и театре по независящим от него причинам. В качестве основы псевдонима послужило имя его дочери Светланы. Официально сменил паспорт на новую фамилию в 1983 году.

В 1964 году поступил в труппу Киевского театра музыкальной комедии. С 1970 года служил в Малом драматическом театре в Ленинграде.

Известность к нему пришла после фильмов «Афоня», «Не может быть!» и малосерийной постановки Марка Захарова «12 стульев».

А настоящая кинослава пришла к актёру в начале 1980-х годов после выхода на экраны популярных фильмов «Чародеи» и «Любимая женщина механика Гаврилова». После этих фильмов о Светине стали говорить как о «короле эпизода», пригласили на работу в ленинградский театр и предоставили квартиру в центре города. В Ленинградском театре комедии им. Н. П. Акимова Михаил Светин служил с 1980 года и до конца жизни. Спектакли с его участием — «Трудные люди» (Бони), «Дон Педро», «Тень» и другие — пользовались неизменным успехом у зрителей.

23 августа 2015 года актёр был доставлен в Гатчинскую центральную районную клиническую больницу с подозрением на инсульт. Экстренная операция не привела к успеху. В воскресенье, 30 августа 2015 года, Михаил Семёнович Светин скончался после тяжёлой болезни на 86-м году жизни в больнице. Прощание с актёром состоялось 2 сентября в Театре комедии им. Акимова в Санкт-Петербурге. 

Похоронен на 13 участке  в Санкт-Петербурге.

Семья 
 Брат — Леонид Соломонович Гольцман (род. 1937), украинский и израильский гобоист, концертмейстер и музыкальный педагог.

 Жена — Бронислава Константиновна Проскурнина (1941—2022) — актриса Санкт-Петербургского Малого театра (1959—2015). Умерла 8 декабря 2022 года в возрасте 81 года от продолжительной болезни;
 дочь — Светлана Михайловна Светина (род. 1965), замужем за программистом, проживает в США (Нью-Джерси);
 внучки Анна и Александра.

Награды и звания 
 Заслуженный артист РСФСР (24 августа 1987)
 Народный артист Российской Федерации (13 июня 1996) — за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд
 Орден Почёта (29 октября 2004) — за заслуги в области театрального искусства и многолетнюю плодотворную работу
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (25 октября 2009) — за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность

Театральные работы 

 «Смешные истории с маленькими неприятностями»
 «Виновник торжества» Б. Рацера и В. Константинова — Вадим Петрович

Камышинский драматический театр 

  — «Брак поневоле» Ж.-Б. Мольера — Сганарель, старик, муж-подкаблучник

Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского (1966—1970) 

  — «Дурочка» (Лопе де Вега) — Турин, слуга Лисео

 1966 — «Димка-невидимка» (В. Коростылёв, М. Львовский) — Дедушка Гали и Васи
 1966 — «Страшный суд» (В. Шкваркин) — Изнанкин
 1966 — «Денис Давыдов» (В. Соловьёв) — Фома, крестьянин-партизан

 1966 — «Английский характер» (Чисто английское убийство) (С. Хэйр, И. Романович) — профессор Ботвайн
 — «Варвары» (М. Горький) — Гриша Редозубов
 1967 — «Традиционный сбор» (В. Розов) — Голованченко
 1967 — «Великий волшебник» (В. Губарев) — пират Кошачий зуб
 — «Дом сумасшедших» (Э. Скарпетта) — Феличе
 1968 — «Разбойники» (Ф. Шиллер) — Даниель
 1968 — «Звонок в пустую квартиру» (Д. Угрюмов) — Дубровский
 — «Испанский священник» (Дж. Флетчер) — Дьего
 1969 — «Апрель начинается в марте» (В. Осипов) — Босяк
 1969 — «Пеппи Длинный чулок» (А. Линдгрен) — Полицейский

Ленинградский областной Малый драматический театр (1970—1980) 
  — «Таланты и поклонники» А. Н. Островского, реж.: Ю. И. Ермаков — Мартын Прокофьич Нароков, старик, (премьера — 3 февраля 1971)
  — «О женщине» Э. С. Радзинского, реж. Юлий Дворкин — Иван Францевич, (премьера — 25 апреля 1972)
 1972 — «Странная особа» В. К. Константинова, Б. М. Рацера, реж.: Ю. И. Ермакова, В. В. Петрова — Данилов, (премьера — 13 июня 1972)
  — «Карлсон снова прилетел» Астрид Линдгрен, реж.: В. В. Ваха — Карлсон
  — «Инцидент» Николаса Э. Баэра, реж.: Ефим Падве — Билл Уилкс
  — «Проводы» И. М. Дворецкого, реж.: Ефим Падве — Плинер

Санкт-Петербургский театр комедии (1980—2015) 

  — «Баня» В. Маяковского — Победоносиков
  — «Теркин-Теркин» А. Твардовского — несколько эпизодов
  — «Сказка Арденского леса» Ю. Кима по мотивам пьесы У. Шекспира «Как вам это понравится», режиссёр Пётр Фоменко — герцог Фредерик, узурпатор
  — «Гарольд и Мод» К. Хиггинса — Бернар
  — «Характеры» В. Шукшина — Ефим Пьяных
  — «Варлам, сын Захария» Инги Гаручавы и Петра Хотяновского — Арестант
  — «Льстец» К. Гольдони — Бригелла
  — «Родственники» Э. Брагинского и Э. Рязанова — отдыхающий
  — «Мельница счастья» В. Мережко — Сербушкин
  — «Всё могут короли» С. Михалкова, режиссёр Юрий Аксёнов — Попов, член комиссии
  — «Синее небо, а в нём облака» В. Арро — Ветлугин
  — «Тень» Е. Шварца, режиссёр Юрий Аксёнов — Министр финансов
  — «Двенадцатая ночь» У. Шекспира — сэр Тоби Бэлч
  — «И. О.» У. Умарбекова — Кузубай
  — «Даёшь Америку!» А. Копкова, режиссёр Михаил Скоморохов — Мочалкин, мечтатель о буржуазной жизни (бенефис артиста в 1999 году, к 40-летию творческой деятельности)
  — «Трудные люди» Й. Бар-Йосефа, режиссёр Татьяна Казакова — Бени, сосед
  — «Дон Педро» С. Носова, режиссёр Татьяна Казакова — Григорий Васильевич
  — «Тень» Е. Шварца, режиссёр Татьяна Казакова — Министр финансов
  — «Свадьба Кречинского» А. Сухово-Кобылина, режиссёр Татьяна Казакова — Иван Антоныч Расплюев, сосед и приятель Кречинского 
 «Слон» А. Копкова

Фильмография 

{{ВФильме|1981|Сильва|граф Вильгельм фон Эгенберг, отец Стасси||5=ру}}

 Озвучивание мультфильмов 
  — Алиса в Зазеркалье — Белый Король  — По щучьему велению — воевода  — 300 историй о петербуржцах — текст от автора Клипы и реклама 
  — «Зима» («Плюшевый мишка») — дуэт Дмитрия Гордона и Натальи Могилевской (реж. Максим Паперник, слова и музыка — Александр Розенбаум)
 Реклама советских часов «Чайка»

 Примечания 

 Литература 
 Светин М. С. , Алексеева Е. С. Разговоры по телефону: Мемуары. — М.: АСТ-Пресс Книга, 2010. — 224 с. — ISBN 5-7805-1072-2; ISBN 978-5-462-01085-9.
 Алексеева Е. С. Михаил Светин. Телефономания. — СПб.: Балтийские сезоны, 2013. — 352 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-903368-72-3.
 Алексеева Е., Цимбал И., Марченко Т. и др. Звёзды петербургской сцены. — АСТ-Пресс Книга, 2003. — 256 с. — ISBN 5-7805-0996-4.
 Капков С. В. «Короли комедии» — М.: Алгоритм, 2003. — 400 с. — ISBN 5-9265-0095-8.
 Капков С. В.'' Любимые комики. — М.: Эксмо; Алгоритм, 2005. — 384 с. — ISBN 5-699-13826-9

Ссылки 
 90 лет со дня рождения Михаила Светина // Газета.Ru, дек 2020
 д/ф «Главное, чтобы костюмчик сидел…» (Первый, 2010)

Персоналии:Театр Комедии
Артисты, известные под псевдонимами
Лауреаты премии «Петрополь»
Умершие от инсульта
Похороненные на Серафимовском кладбище